Закир Аскер оглы Гасанов ( род. 6 июня 1959 года, Астаринский район, АзССР, СССР) — азербайджанский военачальник и государственный деятель. Министр обороны Азербайджанской Республики с 22 октября 2013 года, генерал-полковник (2013).

Биография 
Закир Гасанов родился в 6 июня 1959 года в Астаринском районе
.

В 1976 году окончил спецшколу имени Джамшида Нахичеванского, в 1980 году — Бакинское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Азербайджанской ССР. 

До 1985 года служил в Группе советских войск в Германии. C 1985 по 1993 года — на службе в Алтайском военном комиссариате Сибирского военного округа. В 1987 году окончил академические курсы Генерального штаба Вооружённых сил СССР.

С 1993 по 2003 годы служил в Главном управлении пограничных войск Министерства национальной безопасности Азербайджана, затем Гасанов был назначен на должность начальника Управления международных отношений Государственной пограничной службы Азербайджана.

В 2003 году присвоено воинское звание генерал-майор.

C 2003 по 2013 год — заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики — командующий внутренними войсками.

В 2005 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

22 октября 2013 года назначен Министром обороны Азербайджанской Республики.

В 2013 году присвоено воинское звание генерал-полковник.

Женат. Трое детей.

Награды 
 Медаль «За отличие на границе» (15 декабря 1998 года)
 Медаль «За военные заслуги» (16 августа 2002 года)
 Орден «Азербайджанское знамя» (30 июня 2004 года)
 Медаль «За Родину» (11 марта 2008 года)
 Орден «Слава» (5 июня 2019 года) — за заслуги в повышении боеспособности Вооружённых сил Азербайджанской Республики.
 Орден «Победа» (9 декабря 2020 года) — за высокий профессионализм при управлении боевыми операциями во время освобождения территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также за мужество и отвагу при несении военной службы.
 Медали СССР

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства обороны Азербайджанской Республики

Министры обороны Азербайджана
Генерал-полковники (Азербайджан)
Выпускники Бакинского высшего общевойскового командного училища
Участники Карабахской войны с азербайджанской стороны